Woropajewka () – nazwa toponimów w Rosji

 Woropajewka – wieś w rejonie fatieżskim obwodu kurskiego
 Woropajewka – osiedle typu wiejskiego w rejonie putiatińskim obwodu riazańskiego

Zobacz także 
 Woropajewo – osiedle typu miejskiego na Białorusi
 Woropaj – herb szlachecki

Strony ujednoznaczniające